Die Abkürzung  KEP bezeichnet:

 Christlicher Medienverbund KEP (ehemals Konferenz Evangelikaler Publizisten)
 Konferenz Europäischer Pfarrvereine KEP 
 Polnische Bischofskonferenz (Konferencja Episkopatu Polski)
 Konstruktiver Entwicklungsprozess als Bestandteil der Produktentwicklung
 Kontrolleinheit Prävention der Finanzkontrolle Schwarzarbeit
 Korea Engineering Plastics
 Kurier-Express-Paket-Dienste
 Kundenauftrags-Entkopplungs-Punkt

Der Begriff  Kep bezeichnet:
 eine Provinz in Kambodscha, siehe Kep (Provinz)
 eine Stadt in Kambodscha, siehe Kep (Stadt)
 einen Nebenfluss der Tschepza in Russland, siehe Kep (Tschepza)
Siehe auch:
 Kepp

KEP